San Gaudioso puede referirse a:

 San Gaudioso de Tarazona, obispo de Tarazona del siglo V. Festividad: 3 de noviembre.  
 San Gaudioso de Brescia, obispo de Brescia del siglo V. Festividad: 7 de marzo.